Джалор (, ) — город и муниципалитет в южной части индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Джалор.

Общая информация 
Расположен к югу от реки Сукри (приток реки Луни), в 140 км к юго-западу от Джодхпура, на высоте 177 м над уровнем моря. В древности город был известен как Джабалипура, а позже — как Суварнгири или Сонгир. Согласно классическим источникам, в VIII—IX веках здесь правила одна из ветвей династии Гурджара-Пратихара. В X веке здесь правил раджпутский клан Парамара. Среди достопримечательностей Джалора можно отметить древний форт X века, а также джайнские храмы, посвящённые 1-му тиртханкаре — Ришабхе, 16-му тиртханкаре — Шантинатхе, 23-му тиртханкаре — Паршве и 24-му тиртханкаре Махавире.

Население 
Население по данным на 2001 год составляет 44 828 человек (23 931 мужчина и 20 897 женщин).

Источник:

Примечания 

Города Раджастхана